2 miejscowości w Polsce:
 Przyłęg – wieś w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Przyłęg – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka